Tsjaplygina (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Tsjaplygina (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol